Stanisław Leśniowski (1871–1957), urzędnik rolniczy II Rzeczypospolitej
 Stanisław Leśniowski (1904–1987), oficer Wojska Polskiego, mąż Zofii Leśniowskiej